Та́йрус Уэйн То́мас (; 17 августа 1986 года в Батон-Руж, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за немецкую команду «Айсберен Бремерхафен». Играет на позиции тяжёлого и лёгкого форварда.

Школа и университет 
Тайрус Томас учился в высшей школе Маккинли в городе Батон-Руж, где выступал за местную баскетбольную команду. За три года, в начале выпускного класса Тайрус вырос на 24 см и начал играть на позиции тяжёлого форварда команды. В нём Томас набирал 16 очков и делал 12 подборов и 6 блок-шотов в среднем за игру.

После этого он поступил в университет штата Луизиана, в котором проучился два года до подачи своей кандидатуры на драфт 2006 года. В первом сезоне в университетскую команде, юный баскетболист завоевал звание «Новичок Южно-Восточной конференции». По итогам сезона NCAA 2005/06 Тайрус, набирая в среднем 12,3 очка и делая 9,2 подбора и 3,1 блок-шота за матч, попал в разные символические сборные студенческого спорта и со второго курса подал заявку на грядущий драфт НБА.

Карьера в НБА

Чикаго Буллз 
На драфте 2006 года Томаса выбирают «Портленд Трэйл Блэйзерс» под четвёртым общим номером, однако сразу же обменивают его вместе с Виктором Хряпой на второго номера этого же драфта Ламаркуса Олдриджа в «Чикаго Буллз». В первом своём сезоне в НБА игрок выбирается на Конкурс бросков сверху НБА 2007 года, а по итогам него включается во вторую Сборную новичков НБА. Чикаго же впервые за последние несколько лет выходит в серию плей-офф Восточной конференции. Уже со следующего сезона начинает включаться в стартовую пятёрку «Буллз» и повышать свою результативность. А сезон 2008/09 стал наиболее успешним в картере Томаса — 10,8 очка, 6,5 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за игру, проводя по 27,5 минут на паркете за матч.

После травмы вначале сезона 2009/10, Тайрус Томас был обменян в «Шарлотт Бобкэтс» на Рональда Мюррея и Эйси Лоу.

Шарлотт Бобкэтс 
После половины сезона, в начале следующего, 12 июля 2010 года Тайрус Томас как неограниченный свободный агент подписывает пятилетнее соглашение стоимостью $40 млн с «Шарлотт Бобкэтс».

В межсезонье 2013 года «Бобкэтс» списали контракт Томаса по правилу амнистии.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте университета штата Луизиана
 Профиль на сайте espn.co.com

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Мемфис Гриззлис»